Рангоне — итальянская фамилия. Известные носители:
 Рангоне, Аугусто (1885 — 1970) — бывший итальянский футбольный функционер, арбитр и тренер начала XX столетия.
 Рангоне, Ландольфо — католический церковный деятель XII века.

См. также 
 Кастельнуово-Рангоне — город в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Модена.